|-
| 189201 - || || 14 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189202 Calar Alto || || 17 de setembre de 2003 || Heppenheim || F. Hormuth
|-
| 189203 - || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189204 - || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189205 - || || 16 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189206 - || || 17 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189207 - || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189208 - || || 25 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189209 - || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189210 - || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189211 - || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189212 - || || 22 d'octubre de 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 189213 - || || 19 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189214 - || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189215 - || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189216 - || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189217 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189218 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189219 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189220 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189221 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189222 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 189223 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189224 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189225 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189226 - || || 15 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189227 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189228 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189229 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189230 - || || 14 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189231 - || || 14 de juny de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 189232 - || || 17 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 189233 - || || 10 de juliol de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189234 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189235 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189236 - || || 27 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189237 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189238 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189239 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 189240 - || || 26 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189241 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189242 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189243 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189244 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189245 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189246 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189247 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189248 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189249 - || || 12 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189250 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189251 - || || 5 d'octubre de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 189252 - || || 14 d'octubre de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 189253 - || || 5 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189254 - || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189255 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189256 - || || 16 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189257 - || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189258 - || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189259 - || || 12 de novembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189260 - || || 18 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189261 - || || 11 de desembre de 2004 || Yamagata || Yamagata
|-
| 189262 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189263 - || 2005 CA || 1 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 189264 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 189265 - || || 9 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 189266 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189267 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189268 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189269 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189270 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189271 - || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189272 - || || 11 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189273 - || || 9 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 189274 - || || 12 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189275 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 189276 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189277 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189278 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189279 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189280 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189281 - || || 23 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189282 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189283 - || || 3 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189284 - || || 2 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189285 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 189286 - || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189287 - || || 13 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 189288 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189289 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189290 - || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189291 - || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189292 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189293 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189294 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189295 - || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189296 - || || 30 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189297 - || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 189298 - || || 8 de novembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 189299 - || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 189300 - || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

9